Khrapovitski (masculin ; ) ou Khrapovitskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Matveï Khrapovitski (1784-1846), général et homme politique russe
 Vladimir Khrapovitski (1858-1922), noble et mécène russe

Patronyme russe